Member (englisch: „Mitglied“) steht für:

 in der objektorientierten Programmierung für Eigenschaften (Attribute) und Methoden einer Klasse.
 eine geologische Gesteinseinheit unterhalb des Ranges einer Formation, siehe Formation (Geologie): Gliederung
 Member of Parliament, Abgeordnete in verschiedenen englischsprachigen Ländern
 niedrigste Stufe von weltlichen und kirchlichen Orden im englischen Sprachraum wie Großbritannien, den USA, Kanada oder Malta